Europejski turniej repasażowy miał na celu wyłonienie po trzy męskie i żeńskie reprezentacje narodowe w rugby 7, które uzyskały prawo do występu w światowych turniejach kwalifikacyjnych do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016. Odbyły się w Lizbonie w dniach 18–19 lipca 2015 roku.

W turnieju żeńskim w pierwszym dniu obyło się bez niespodzianek – niepokonane okazały się Holandia, Irlandia i Hiszpania. Awansowały one następnie do półfinałów, gdzie dołączyła do nich Portugalia, a z tej czwórki kwalifikacji do światowych baraży nie uzyskały jedynie Holenderki, które w meczu o trzecie miejsce uległy gospodyniom, zwyciężyły zaś Hiszpanki. Niespodzianką pierwszego dnia zawodów męskich była porażka Rosji z Gruzją, co wraz z remisem z Irlandią oznaczało, że faworyzowani Rosjanie wyszli z grupy dopiero z trzeciej pozycji. Okazało się jednak, iż była to najsilniej obsadzona grupa, bowiem te trzy drużyny znalazły się w półfinałach, zaś czwartą zostali Niemcy. W finale Rosja pokonała Niemców, a w meczu o trzecie miejsce lepsi od Gruzinów okazali się Irlandczycy.

Informacje ogólne 
Prawo udziału w zawodach otrzymały wszystkie zespoły najwyższych dywizji męskich i żeńskich ME 2015, które do tej pory nie uzyskały kwalifikacji na LIO 2016 lub bezpośredniego awansu do światowego turnieju barażowego, a także czołowe reprezentacje z niższych szczebli mistrzostw – zwycięzcy Dywizji B obojga płci, a z Dywizji A cztery drużyny kobiet i trzy w przypadku mężczyzn. Dwanaście uczestniczących w każdym z turniejów zespołów zostało rozstawionych według wyników osiągniętych w tegorocznych mistrzostwach Europy. Awans do męskiego i żeńskiego światowego turnieju kwalifikacyjnego uzyskały zespoły, które zajęły w swoich turniejach trzy czołowe miejsca.

Reprezentacje w każdym z turniejów zostały podzielone na trzy czterozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym. Zwycięzca meczu zyskiwał cztery punkty, za remis przysługiwały dwa punkty, porażka nie była punktowana, a zdobycie przynajmniej czterech przyłożeń lub przegrana nie więcej niż siedmioma punktami premiowana była natomiast punktem bonusowym. Po zakończeniu pierwszej fazy ustalany był ranking przed dwumeczową fazą play-off – czołowa ósemka awansowała do ćwierćfinałów, pozostałe cztery zespoły walczyły zaś o Bowl. Przy ustalaniu rankingu po fazie grupowej w przypadku tej samej liczby punktów lokaty zespołów były ustalane kolejno na podstawie:
 wyniku meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej ilości zdobytych punktów;
 większej ilości zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Q
2015 w rugby union
2015 w Portugalii
Sport w Lizbonie
Rugby union w Portugalii